Il termine Eringio può riferirsi a varie specie botaniche del genere Eryngium come, ad esempio:
Eryngium amethystinum
Eryngium maritimum
Eryngium alpinum